Championnat provincial de curling masculin 2010 – turniej wyłaniający mistrzów Quebecu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 7-14 lutego 2010 w Shawinigan, w Aréna secteur Grand-Mère.

W zawodach brało udział 20 drużyn, podzielonych na dwie grupy, gdzie grały Round Robin. Obrońcą tytułu mistrzowskiego z Championnat provincial de curling masculin 2009 był Jean-Michel Ménard. W turnieju zwyciężył Serge Reid i jego drużyna wystąpiła na Tim Hortons Brier 2010.



Drużyny

Play-off

Finał 
14 lutego 2010; 14:00

Półfinał 
14 lutego 2010; 9:00

A1-B1 
13 lutego 2010; 19:30

Ćwierćfinał 
13 lutego 2010; 19:30

A2-B3 
13 lutego 2010; 13:00

A3-B2 
13 lutego 2010; 13:00

Round Robin

Sesja 1. 
8 lutego 2010; 8:30

Sesja 2. 
8 lutego 2010; 12:30

Sesja 3. 
8 lutego 2010; 16:30

Sesja 4. 
8 lutego 2010; 21:00

Sesja 5. 
9 lutego 2010; 8:30

Sesja 6. 
9 lutego 2010; 12:30

Sesja 7. 
9 lutego 2010; 16:30

Sesja 8. 
9 lutego 2010; 20:30

Sesja 9. 
10 lutego 2010; 8:30

Sesja 10. 
10 lutego 2010; 12:30

Sesja 11. 
10 lutego 2010; 16:30

Sesja 12. 
10 lutego 2010; 20:30

Sesja 13. 
11 lutego 2010; 8:30

Sesja 14. 
11 lutego 2010; 12:30

Sesja 15. 
11 lutego 2010; 16:30

Sesja 16. 
11 lutego 2010; 20:30

Sesja 17. 
12 lutego 2010; 8:30

Sesja 18. 
12 lutego 2010; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie